«Білоруська» — станція Кільцевої лінії Московського метро.
 «Білоруська» — станція Замоскворіцької лінії  Московського метро.